Я́щурка ордо́ська (Eremias brenchleyi) — представник роду Ящурок з родини Справжні ящірки.

Опис 
Довжина досягає 15—16 см. Хвіст досить довгий. Колір шкіри на спині сірого або оливкового, іноді жовтого кольору. Уздовж спини проходять декілька світлих смуг, з боків є плями. Черево має біле забарвлення. Є 1 лобоносовий та 3 передлобних щитків, між лобними й надочними щитками немає зерняток,

Спосіб життя 
Полюбляє піщані місцини, напівпустелі. Мешкає як у власних норах, так й норах гризунів. Харчується комахами та павуками.

Це яйцекладна ящірка. Самиця відкладає 3—5 яєць у квітні—червні.

Розповсюдження 
Мешкає у північному Китаї, зокрема в області Ордос (Монголія), Бурятії (Росія).

Джерела 
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Тварини, описані 1872
ордоська
Плазуни Росії
Плазуни Монголії